Trente-Novembre ou XXX-Novembre ou 30-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en langue française 

En France :

 Le , durant la guerre franco-allemande de 1870 : Combats à Étrépagny dans l'Eure.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : Libération de Gerstheim et de Kintzheim dans le Bas-Rhin.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En grec, « 30 Νοεμβρίου » ou « 30 Noemvriou »
Grèce, événement non connu :
30 Νοεμβρίου, à Nauplie en Grèce.
En espagnol, « 30 de Noviembre » ou « Treinta de Noviembre »
 Mexique, événement non connu :
 (Calle) 30 de Noviembre, à Pachuca dans l’État d'Hidalgo.
 Avenida 30 de Noviembre, à Tlalnepantla de Baz dans l'État de Mexico.
 (Calle) 30 de Noviembre, à Tlalpan dans le District fédéral de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
30